Puchar CEV siatkarzy 1988/1989 - 9. sezon Pucharu CEV rozgrywanego od 1980 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich „starego kontynentu”.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

I runda

II runda

1/8 finału

Ćwierćfinał

Turniej finałowy

Mecze o rozstawienie

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Puchar CEV (1980–2007)
1988 w piłce siatkowej
1989 w piłce siatkowej